Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Series 7, se dispute à Montréal du 16 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Candy Reynolds.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1982
Canada
Sport au Canada en 1982
Tennis en août 1982